Диана може да се отнася за:

 Диана (р. 1974) – българска попфолк певица;
 Диана, римска богиня на лова;
 Диана, женско собствено име;
 Диана, спортна зала в Ямбол, България.
 Диана, проток между Курилските острови Кетой и Симушир.
 Диана, български футболен отбор от град Варна.
 Диана тип руски бронепалубни крайцери.
 Диана главен кораб на едноименния проект бронепалубни крайцери, носещ името си в чест на едноименна ветроходна руска фрегата от 19 век, която е кръстена в чест на римската богиня на лова.
 Диана, регион в Мадагаскар.
 Диана (1986) - български филм

Френски женски имена